Trimmatothelopsis — рід грибів родини Acarosporaceae. Назва вперше опублікована 1934 року.

Класифікація 
До роду Trimmatothelopsis відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Zschacke, H. 1934. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Epigloeaceae, Verrucariaceae und Dermatocarpaceae. 9(1,1):481-695 - P.590, 593

Роди грибів
Леканороміцети